Comodo steht für:
 Comodo Group, eine Unternehmensgruppe rund um Computersicherheit
 eine musikalische Vortragsbezeichnung, siehe Liste musikalischer Vortragsbezeichnungen

Siehe auch:
 Komodo (Begriffsklärung)